Els malacostracis (Malacostraca) són la major classe de crustacis, amb quasi dos terços de totes les espècies actuals. A més, inclou gairebé tots els crustacis més coneguts, com ara el cranc, la llagosta, el llamàntol i l'escamarlà (decàpodes), la galera (estomatòpodes), el porquet de Sant Antoni (isòpodes), el krill (eufausiacis), etc.

Etimologia 
La paraula Malacostraca prové del grec i significa 'closca tova' (malakos, 'tou', i ostrakos, 'closca' o 'petxina') i, possiblement, va ser usada per primer cop per Aristòtil, a fi de diferenciar aquests animals dels mol·luscs de closca dura, com les cloïsses o les ostres.

Morfologia 
Tenen el cos format per 19 segments, cinc de cefàlics, vuit de toràcics i sis d'abdominals (set en els leptostracis), i una closca que recobreix el tòrax. Cal destacar:

 Cèfalon o cap amb cinc segments, dues antènules i dues antenes, així com l'aparell bucal.
 Tòrax format per vuit segments o toracòmers; en la majoria de grups, els primers 1, 2 o 3 segments es fusionen amb el cèfalon i els seus apèndixs esdevenen maxil·lípodes que col·laboren en el tractament de l'aliment; la resta dels segments toràcics (set, sis o cinc) són lliures i formen el perèion, cadascun amb un parell de potes locomotores o pereiopodis, de vegades acabades en pinça. El cefalotòrax pot cobrir-se per una closca fruit de la fusió de 3 segments.
 Plèon o abdomen, amb sis (set) segments.
 Ulls compostos sèssils o pedunculats.
 Estómac de dues cambres.
 Sistema nerviós centralitzat.

Classificació 

Amb més de 43.174 espècies actuals, aquest grup ja representa quasi dos terços de totes les espècies de crustacis conegudes i conté totes les espècies de mida gran. Pel que fa al registre fòssil, els primers malacostracis van aparèixer en el Cambrià.

La seva taxonomia és objecte de controvèrsia i existeixen diverses escoles que disputen les categoritzacions dels subgrups.

D'acord amb la proposta de Martin i Davis tot i que aquesta taxonomia està en desenvolupament i, per tant, segons la referència poden existir diferències en la classificació.

La classe Malacostraca es divideix en tres subclasses:
 Subclasse Phyllocarida Packard, 1879
 Ordre Archaeostraca Claus, 1888 †
 Ordre Canadaspidida Novozhilov, 1960 †
 Ordre Hoplostraca Schram, 1973 †
 Ordre Hymenostraca Rolfe, 1969 †
 Ordre Leptostraca Claus, 1880
Subclasse Hoplocarida Calman, 1904
 Ordre Stomatopoda Latreille, 1817
Subclasse Eumalacostraca Grobben, 1892

 Superordre Syncarida Packard, 1885
 Ordre Palaeocaridacea Brooks, 1962 †
 Ordre Bathynellacea Chappuis, 1915
 Ordre Anaspidacea Calman, 1904
 Superordre Peracarida Calman, 1904
 Ordre Amphipoda Latreille, 1816
 Ordre Bochusacea Gutu & Iliffe, 1998
 Ordre Cumacea Krøyer, 1846
 Ordre Ingolfiellida Hansen, 1903
 Ordre Isopoda Latreille, 1817
 Ordre Lophogastrida Sars, 1870
 Ordre Mictacea Bowman et al., 1985
 Ordre Mysida Haworth, 1825
 Ordre Pygocephalomorpha Beurlen, 1930 †
 Ordre Spelaeogriphacea Gordon, 1957
 Ordre Stygiomysida Tchindonova, 1981
 Ordre Tanaidacea Dana, 1849
 Ordre Thermosbaenacea Monod, 1927
 Superordre Eucarida Calman, 1904
 Ordre Decapoda Latreille, 1802
 Ordre Euphausiacea Dana, 1852

Referències

Enllaços externs 

 Projecte de l'àrea de Zoologia per a l'ESO. Mª Carme Alós
 Introduction to the Malacostraca. University of Berkeley (California)
 Web Animaldiversity (University of Michigan)